Jakubovany est une commune slovaque du district de Liptovský Mikuláš ;
 Jakubovany est une commune slovaque du district de Sabinov.